VSV (roman)
 VSV (voetbalclub)
 Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV)
 Vrouwen die seks met vrouwen hebben